Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Шериф» с 1997 года по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата Молдавии в указанном сезоне.

История 
Клуб был основан 4 апреля 1997 года. Начиная с сезона 1998/99 «Шериф» неизменно выступает в высшей лиге страны. Клубу принадлежат рекорды по количеству побед в чемпионате Молдавии (19 титулов), Кубке Молдавии (10 побед) и в Суперкубке страны (7 титулов). Клуб семь раз в своей истории выигрывал «дубль» (победы в чемпионате и кубке в течение одного сезона). Кроме того, «Шериф» является единственной молдавской командой выигравшей Кубок Содружества (2 победы) и участвовавшей в групповой стадии Лиги Европы (4 раза) и Лиги чемпионов.

Расшифровка сокращений 

 М = количество матчей
 В = выиграно матчей
 Н = ничейные результаты
 П = проиграно матчей
 МЗ = мячей забито
 МП = мячей пропущено
 О = набрано очков
 Место = итоговое место

 Див А = Дивизион «A»
 Див Б = Дивизион «Б»
 Нац = Национальный Дивизион
 Группа = групповая стадия
 КР1 = первый квалификационный раунд
 КР2 = второй квалификационный раунд
 КР3 = третий квалификационный раунд
 Плей-офф = раунд Плей-офф

Описание сезонов 

Легенда

 * Учтены только голы в чемпионате

Еврокубки

Групповые стадии еврокубков

Матчи в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

 
Шериф
Шериф